Besteiros (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares
 Besteiros (Paredes), een plaats in de Portugese gemeente Paredes